Hurez se poate referi la:

Localități în România 
 Horezu, oraș în care se află Mănăstirea Hurezi
 Hurez, Brașov, sat în județul Brașov 
 Hurez, Sălaj, sat în județul Sălaj 
 Hurezani, Gorj, comună în județul Gorj , reședința comunei cu același nume
 Hurezu Mare, Satu Mare, sat în județul Satu Mare

Lăcașe de cult 

 Mănăstirea Hurezi, ctitorie brâncovenească